Stati Uniti d'America
Fort Mitchell – città della Contea di Russell, Alabama
Fort Mitchell – città della Contea di Kenton, Kentucky